Ärttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Ärttjärnen, sjö i Bollebygds kommun, 
Stora Ärttjärnen, sjö i Bollebygds kommun,  (7,28 ha)
Ärttjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun,  (6,9 ha)
Ärttjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn